Кордовадо () — коммуна в Италии, располагается в регионе Фриули-Венеция-Джулия, в провинции Порденоне.

Население составляет 2681 человек (2008 г.), плотность населения составляет 217 чел./км². Занимает площадь 12 км². Почтовый индекс — 33075. Телефонный код — 0434.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Андрей Первозванный, празднование 30 ноября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.cordovado.pn.it

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/